Guarany steht für:

 O Guarany, Originalschreibweise von O Guarani, brasilianischer Roman von José de Alencar (1857)
 Il Guarany, Oper von Antônio Carlos Gomes (1870) nach dem Roman O Guarani 
 Guarany (Film), Verfilmung des Romans O Guarani durch Riccardo Freda (1948)
 Guarany SC, Fußballverein in der Stadt Sobral, Bundesstaat Ceará, Brasilien

Guarany ist der Name folgender Person:

 Horacio Guarany (Künstlername von Heráclito Catain Rodríguez Cereijo; 1925–2017), argentinischer Folkloresänger und Schriftsteller

Siehe auch:

 Guaraní